Fodor Oszkár (1876–1934) orvos, egészségügyi főtanácsos
 Fodor Oszkár (1880–1950) színész, színigazgató, színházi rendező
 Fodor Oszkár (1886–1968) újságíró, közgazdasági szakíró